Deutschordensschloss steht für:

 Deutschordensschloss Dinkelsbühl in Bayern
 Deutschordensschloss Gumpoldskirchen in Niederösterreich
 Schloss Horneck in Baden-Württemberg
 Deutschordensschloss Kirchhausen in Baden-Württemberg
 Deutschordensschloss Mainau auf der Bodensee Insel Mainau in Baden-Württemberg
 Deutschordensschloss Mergentheim in Baden-Württemberg
 Deutschordensschloss Münnerstadt in Bayern
 Deutschordensschloss Neckarsulm in Baden-Württemberg
 Deutschordensschloss Virnsberg in Mittelfranken